Palais Vorontsov peut désigner :
 Palais Vorontsov, à Saint-Pétersbourg, en Russie ;
 Palais Vorontsov, à Aloupka, en Ukraine ;
 Palais Vorontsov, à Odessa, en Ukraine.